Улейка — название населённых пунктов:

Россия 
 Улейка — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Улейка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.